Клаус Циммерман (; р. 2 декабря 1952, Геппинген) — немецкий экономист.

Окончил Маннгеймский университет (1978); доктор того же университета (1987). Профессор экономической теории Мюнхенского (1989—1998) и Боннского (с 1998) университетов. Директор Института экономики труда (Бонн) и президент Немецкого института экономических исследований (Берлин). Президент Европейского общества экономики населения (1994).

Основные произведения 
 «Экономика семьи. Теоретическое и эмпирическое исследование предложения женского труда и рождаемости» (Familienökonomie. Theoretische und empirische Untersuchungen zur Frauenerwerbstätigkeit und Geburtenentwicklung, 1985);
 «Демографические проблемы экономики домашнего хозяйства» (Demographische Probleme der Haushaltsökonomie, 1986).

Примечания

Ссылки 
Страница К. Циммермана на сайте Института экономики труда